Sterrenwijk (Bleiswijk), een buurt in Bleiswijk
Sterrenwijk (Utrecht), een buurt in Utrecht-Oost
VV Sterrenwijk, een voetbalclub uit Utrecht